Jorge kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Jorge (ö i Antarktis, lat -64,83, long -64,53), 
 Jorge (ö i Antarktis, lat -62,38, long -59,76), 

Robotskapade Antarktisförgreningar